Елена Эммануиловна Верещагина (, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский монтажёр фильмов.

Биография 
Елена Эммануиловна Верещагина родилась 27 мая 1929 года в городе Ленинграде.

Монтажёр киностудии «Ленфильм».

Член Союза кинематографистов России.

Фильмография 
  — Мятежная застава (Режиссёр-постановщик: Адольф Бергункер)
  — Дорога на Рюбецаль (Режиссёр-постановщик: Адольф Бергункер)
  — Дверь без замка (Режиссёр-постановщик: Адольф Бергункер)
  — Умные вещи (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Анатолий Граник)
  — Сержант милиции (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Герберт Раппапорт)
  — Открытая книга (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Виктор Титов)
  — Таинственный старик (Режиссёр-постановщик: Леонид Макарычев)
  — Сквозь огонь (Режиссёр-постановщик: Леонид Макарычев)
  — Место действия (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Анатолий Граник)
  — Ребячий патруль (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Леонид Макарычев)
  — Очень вас всех люблю (документальный) (Режиссёр-постановщик: Игорь Алимпиев)
  — Улыбка (Режиссёр-постановщик: Сергей Попов)

Ссылки 
 

Персоналии:Ленфильм
Члены Союза кинематографистов России